Sveta Marija je lahko:

Svetnica

Omenjene v Svetem pismu 

 sveta Marija - Jezusova mati
 sveta Marija Magdalena - Jezusova učenka
 sveta Marija Klopajeva - žena, ki je stala poleg Jezusovega križa
 sveta Marija Saloma - mati svetega Jakoba in Janeza
 sveta Marija iz Betanije - sestra svete Marte in Lazarja

Druge svetnice 

 sveta Marija Egiptovska
 sveta Marija Evfrazija
 sveta Marija Frančiška
 sveta Marija Goretti
 sveta Marija Jožefa
 sveta Marija Kraljica
 sveta Marija Magdalena Paciška
 sveta Marija Od Učlovečenja
 sveta Marija Terezija

Molitev 

 Sveta Marija

Naselje 

 Sveta Marija - Medžimurska županija, Hrvaška
 Sveta Marija na Krasu - Buje, Hrvaška
 Sveta Marija na Krasu - Umag, Hrvaška
 Šmarje
Sveta Marija (otok) - Mljet, Hrvaška

Cerkev 

 Sveta Marija na Gori (Malečnik-Gorca)

Glej tudi 

 Marija - osebno ime
 Cerkev svete Marije
 Santa Maria
 Santamaria
Šmarnica
Sveta Marina